Михаи́л Тере́нтьев:
 Терентьев, Михаил Африканович (1837—1909) — военный востоковед и историк, лингвист, юрист. 
 Терентьев, Михаил Борисович (род. 1970) — российский спортсмен-паралимпиец и политический деятель, депутат Госдумы V-VII созывов.
 Терентьев, Михаил Михайлович (1938—2017) — советский, российский фотограф-любитель, фотохудожник.
 Терентьев, Михаил Терентьевич (1890—1917) — российский военный лётчик, участник ПМВ, полный кавалер Георгиевского креста.